Sanoma Media Nederland, magazines
 Sanoma Media België
 Sanoma, het moederbedrijf